Amalia Schirru – politica italiana
 Michele Schirru – anarchico italiano naturalizzato statunitense